Ferdinand Nigg ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Nigg (Künstler) (1865–1949), liechtensteinischer Maler, Grafiker und Kunstschullehrer 
 Ferdinand Nigg (Politiker) (1893–1957), liechtensteinischer Politiker